Кузбасская улица:

Россия 
 Кузбасская — улица в Артёме, Приморский край;
 Кузбасская — улица в Волгограде;
 Кузбасская — улица в Нижнем Новгороде;
 Кузбасская — улица в Новокузнецке;
 Кузбасская — улица в Новосибирске;
 Кузбасская — улица в Перми;
Кузбасская — улица в Самаре;
 Кузбасская — прежнее название улицы Гагарина в Екатеринбурге.

Украина 
 Кузбасская — улица в Горловке;
 Кузбасская — улица в Днепропетровске;
 Кузбасская — улица в Киеве;
 Кузбасская — улица в Мариуополе.

См также
 Кузбасс